Émile Masson peut désigner :
 Émile Masson (1869-1923), écrivain breton ;
 Émile Masson senior (1888-1973), coureur cycliste belge ;
 Émile Masson junior (1915-2011), coureur cycliste belge ;
 Émile Masson (?-1941), résistant français.